1-я танковая армия может означать:
 1-я танковая армия — формирование СССР.
 1-я танковая армия — формирование вермахта времён Второй мировой войны
 1-я гвардейская танковая Краснознамённая армия (СССР и РФ)